Воїслав Манойлович (1925—1944) — югославський сербський партизан, Народний герой Югославії.
 Златко Манойлович (* 1951) — сербський гітарист і співак.
 Ігор Манойлович (* 1977) — сербський футболіст, виступав за австрійський СК «Брегенц».
 Ненад Манойлович (1954—2014) — югославський ватерполіст і тренер, старший тренер чоловічої збірної Югославії з водного поло.
 Нікола Манойлович (* 1981) — сербський гандболіст, лівий напівсередній збірної Сербії.
 Предраг Манойлович (* 1950) — югославський і сербський актор. Відомий насамперед завдяки ролям у фільмах Еміра Кустуріци «Тато у відрядженні» та «Підпілля» та фільмах Горана Паскалевича.
 Радмила Манойлович (* 1985) — сербська співачка.
 Філіп Манойлович (* 1996) — сербський футболіст, воротар іспанського клубу «Сан-Себастьян-де-лос-Реєс». Грав за національну збірну Сербії.

Див. також 
 Мануйлович

сербські прізвища